Консоль (інформатика)
 Консоль (конструкція)
 Консоль (маркшейдерія)
 Гральна консоль
 Консоль Windows